16. Mistrzostwa Świata w Biathlonie Letnim odbyły się w dniach 20 - 23 września 2012 r. w Ufie, w Rosji.

Program zawodów

Wyniki seniorów

Sztafeta mieszana 
 Dystans: 2×6 km + 2×7,5 km
 Data: 20 września 2012
 Początek: 15:00 CET

Sprint kobiet 
 Dystans: 7,5 km
 Data: 22 września 2012
 Początek: 12:00 CET

Sprint mężczyzn 
 Dystans: 10 km
 Data: 22 września 2012
 Początek: 16:00 CET

Bieg pościgowy kobiet 
 Dystans: 10 km
 Data: 23 września 2012
 Początek: 12:00 CET

Bieg pościgowy mężczyzn 
 Dystans: 12,5 km
 Data: 23 września 2012
 Początek: 16:00 CET

Wyniki juniorów

Sztafeta mieszana 
 Dystans: 2×6 km + 2×7,5 km
 Data: 20 września 2012
 Początek: 15:00 CET

Sprint kobiet 
 Dystans: 7,5 km
 Data: 22 września 2012
 Początek: 11:00 CET

Sprint mężczyzn 
 Dystans: 10 km
 Data: 22 września 2012
 Początek: 15:00 CET

Bieg pościgowy kobiet 
 Dystans: 10 km
 Data: 23 września 2012
 Początek: 11:00 CET

Bieg pościgowy mężczyzn 
 Dystans: 12,5 km
 Data: 23 września 2012
 Początek: 15:00 CET

Bibliografia 
 

Mistrzostwa świata w biathlonie letnim
Sezon 2012/2013 w biathlonie
2012 w Rosji
Sport w Ufie
Biathlon w Rosji